Серге́й Дми́триевич Васи́льев:
 Васильев, Сергей Дмитриевич (1900—1959) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Васильев, Сергей Дмитриевич (1908—1982) — краевед, исследователь Переславля-Залесского и его края.